Hartenfels kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Hartenfels, Rheinland-Pfalz – kommun i Rheinland-Pfalz, 
 Hartenfels slott – ett renässansslott i staden Torgau i Sachsen, Tyskland,